Paxtepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Paxtepec, Hidalgo, ort, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, 
 Paxtepec, Veracruz, ort, Coacoatzintla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar